El término zarza hace referencia, en esta enciclopedia:

Municipios en España
 a Zarza Capilla, provincia de Badajoz;
 a Zarza la Mayor, provincia de Cáceres;
 a Zarza de Granadilla, provincia de Cáceres;
 a Zarza de Tajo, provincia de Cuenca;
 a Zarza de Montánchez, provincia de Cáceres;

Botánica 
al nombre común de las plantas del género Rubus;
al nombre común de la planta Aristolochia baetica;
al nombre común de la planta Byttneria aculeata;
al nombre común de la planta Medicago sativa;
al nombre común de la planta Rubus caesius;
al nombre común de la planta Rubus fruticosus;
al nombre común de la planta Rubus ulmifolius;
al nombre común de la planta Rumex induratus;

Apellido 
 a Rafael Zarza González, un artista cubano;
 a Vasco de la Zarza, un escultor renacentista castellano;

Gastronomía 
 a zarza criolla, uno de los nombres de la salsa criolla.

Véase también
zarzuela (desambiguación)